La Place peut faire référence à :

Toponymes 
 LaPlace, communauté non incorporée de la Louisiane aux États-Unis
 , lieu désigné par recensement de l'Illinois aux États-Unis ;
 La Place, village de la commune suisse d'Ayent ;
 La Place, village de la commune suisse de Vuadens.
  La Place, village français ex Bois-Labbé

Autres 
 La Place, roman français d'Annie Ernaux publié en 1983 ;
 La Place, ancienne frégate américaine de classe Tacoma ;
 La Place, un groupe de rock parisien ;
 La Place, une chaîne de restaurants néerlandaise présent en Belgique et aux Pays-Bas ;
 La Place, un centre culturel consacré au hip-hop à Paris
 La Place, film documentaire français réalisé par Marie Dumora, sorti en 2011.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme